Ронен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ронен, Омри (имя при рождении Имре Сёреньи; 1937—2012) — израильский, затем американский филолог-славист.
 Ронен, Элиэзер (имя при рождении Элиэзер Розенфельд; 1931—2016) — израильский экономист, юрист и политик.